Пархомовка — название населённых пунктов на Украине:

 Пархомовка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Пархомовка — село в Володарском районе Киевской области.
 Пархомовка — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Пархомовка — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Пархомовка — село в Краснокутском районе Харьковской области.